Augustinus van Hippo, ook wel Aurelius Augustinus, kerkvader
Augustinus van Canterbury, aartsbisschop
L.V.V.S. Augustinus, een studentenvereniging in Leiden
De CSG Augustinus, een christelijke school in Groningen